Do 23 steht für:
 Dornier Do 23, ein militärischer Flugzeugtyp

DO-23 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der Provinz der Dominikanischen Republik

DO23